Dopo di lui furono le autorità normanne a prendere il sopravvento sui nativi di lingua celtica e così a Caradoca successe come Earldom Roberto, conte di Mortain, fratellastro di Guglielmo il Conquistatore.

Voci correlate
Guglielmo, conte di Mortain

Storia della Cornovaglia